Royal Antwerp FC, een Belgische voetbalclub
 Antwerp (hockeyclub), een Belgische hockeyclub
 Antwerp (Ohio), een dorp in de Verenigde Staten
 Antwerp (Victoria), een dorp in Australië
 Antwerp (single), een single van Mad Curry
 Antwerp (Michigan), een plaats in de Verenigde Staten
 Antwerp (New York), een plaats in de Verenigde Staten

Zie ook
Antwerpen (doorverwijspagina)